Такмичења у керлингу на Зимским олимпијским играма 1992. одржана су од 17. до 22. фебруара у Pralognan-la-Vanoise у Француској као демонстрациони спорт.

Учесници

Жене

Мушкарци

Освајачи медаља

Жене

Мушкарци

Биланс медаља

Спољашње везе 
 Official report 

Керлинг на Зимским олимпијским играма